Bonete kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bonete (udde),

Argentina 

 Cerro Bonete, berg,

Spanien 

 Bonete, ort och kommun, Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar